Poggioli est un patronyme porté notamment par :

 Antonin Poggioli (1876-1944), homme politique français,
 Ferdinando Maria Poggioli (1897-1945), réalisateur, monteur et scénariste italien,
 Pierre Poggioli, homme politique et écrivain français.